Označení několika rodů ptáků čeledi tyranovití

 Casiornis
 Conopias
 Deltarhynchus
 Empidonomus
 Griseotyrannus
 Legatus
 Megarynchus
 Myiarchus
 Myiodynastes
 Myiozetetes
 Phelpsia
 Philohydor
 Pitangus
 tyran bentevi (Pitangus sulphuratus)
 Sirystes
 Tyrannopsis
 Tyrannus
 tyran královský, česky též tyran obecný (Tyrannus tyrannus)
 tyran křiklavý (Tyrannus vociferans)